Westernacher ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Westernacher (1806–1868), Kreisrat im Großherzogtum Hessen
 Ludwig Westernacher (1811–1884), deutscher Arzt und Politiker

 Sebastian Westernacher (~1520–1600), deutscher Beamter und Diplomat

Siehe auch:
 Westernach